Firestone peut faire référence à : 
 Firestone Tire and Rubber Company, entreprise américaine ;
 Firestone Tire and Rubber Company Service Station, station-service à caractère patrimonial ;
 Firestone, ville du Colorado ;
 Firestone, chanson de Kygo ;
 Firestone, une station du métro de Los Angeles sur la ligne A.